Aceleración es el episodio número veinticinco de la sexta temporada de la serie animada Futurama, y originalmente fue presentado el 1 de septiembre de 2011 en Comedy Central. El episodio fue escrito por Ken Keeler y dirigido por Raimundito Múzquiz. En el episodio, Bender es overclockeado por Cubert Farnsworth, una técnica que permite la actualización de contenido, hasta que, llegando a ser omnisciente, es capaz de prever los acontecimientos en el futuro. Mientras tanto, el profesor Farnsworth y Cubert son juzgados en el tribunal por la Madre (Mom) por violar un acuerdo de licencia de Bender y la relación de Fry con Leela da un giro para peor.

El episodio fue escrito originalmente por Keeler para servir como una final de la serie de composición abierta, en caso de que el programa no se renovara para una séptima temporada. En junio de 2011, como parte de su "Cuenta regresiva para Futurama" evento, Comedia Ejecutivo central, la salida central de la comedia de noticias, dado a conocer diversos materiales de vista previa para el episodio, incluyendo storyboards, arte conceptual y un clip de vídeo de vista previa del episodio. "Overclockwise" recibió críticas generalmente positivas de los críticos, que elogiaron sus instalaciones y el humor, pero consideró que el episodio no era completamente capaz de mantener sus parcelas juntas.

Argumento 

Cubert Farnsworth, el clon del profesor Farnsworth overclockea a Bender para mejorar su rendimiento en un juego en línea llamado Segunda Guerra Mundial 3. Walt, Larry, y Igner son derrotados por una línea mejorada de Bender y se quejan a Mamá, que tiene tanto Cubert Farnsworth y el profesor detenido por la URL oficial y Smitty Oficial para Overclokear a Bender (una violación del acuerdo de licencia de Bender). También envía un ejército de robots para capturar a Bender por lo que se puede restablecer a sus valores originales. Debido a la inteligencia aumentada causada por el overclocking, Bender es capaz de anticiparse a futuras probabilidades y se conecta a sí mismo a un enfriador de agua para evitar el sobrecalentamiento. Se anticipa a la llegada de los robots Hoverfish de Mamá, y se las arregla para destruir y robar sus procesadores, aumentando sus capacidades aún más. Bender se marcha de Planet Express para encontrar un refrigerante nuevo y más grande.

En el juicio supervisado por el juez Ron Whitey, de Cubert y el profesor se ordena la búsqueda de Bender, y se ven obligados a pagar 10.000 dólares cada día hasta que se encuentra. Con Planet Express va a la quiebra como consecuencia, y Leela cansada de su tortuosa relación con Fry decide irse. Fry, con el corazón destrozado, busca un tonel para suicidarse tirándose de una catarata. Allí descubre una cueva detrás de las cataratas, donde Bender se ha convertido en un ser omnipotente, con las caídas de agua como su nuevo sistema de refrigeración. Fry intenta convencer a Bender para ayudar al Profesor Farnsworth y Cubert, pero Bender es indiferente a sus problemas, afirmando que ellos son culpables y serán condenado. Fry pregunta al robot si él tiene un futuro con Leela, Bender, no contesta y se entristece de pronto su cara. Entonces le dice que se vaya.

Después vuelve a Fry el juicio, Bender tiene un cambio de corazón y aparece en los tribunales, acusando a Mamá de manera injusta tratando de Cubert, un menor de edad. Temiendo que Cubert ganar la simpatía del jurado, Mamá retira los cargos contra Cubert al tiempo que intenta enjuiciar al profesor. Sin embargo, Bender busca la anulación del juicio por motivos de non bis in idem, declarando que al retirar los cargos contra el clon del profesor, Mamá no es capaz de presentar cargos contra el profesor por el mismo delito, ya que son legalmente la misma persona. El caso se desestima por el jurado descarta su veredicto por escrito para que Cubert y el profesor sean condenados a muerte. Enfurecido de que no puede enjuiciar al profesor, a continuación, Mamá tiene su fuerza Hoverfish captura de Bender y restablece su configuración de fábrica. Leela vuelve con Fry, quien todavía se pregunta cuál es el futuro de ambos. Bender revela que él había escrito su predicción de su futuro, que Fry y Leela que lean juntos. El contenido de la predicción no se muestran, pero las reacciones de ambos personajes, indican que su relación tendrá altibajos, y en última instancia, un final feliz.

Producción 
El episodio fue escrito por Ken Keeler y dirigido por Raimundito Múzquiz. En junio de 2011, como parte de su "Cuenta regresiva para Futurama" evento, Comedia Ejecutivo central, la salida central de la comedia de noticias, dio a conocer diversos materiales de vista previa para el episodio, incluyendo storyboards, arte conceptual y un clip de vídeo de vista previa del episodio. El 7 de junio, el arte conceptual del interior del escondite de la supercabeza de Bender fue revelado. Al día siguiente, el arte conceptual de carácter Fry de videojuego, el 9 de junio, los guiones gráficos de mamá y sus hijos con vistas a la Hoverfish. y  finalmente, un clip de vídeo de vista previa de Fry conversando con overclock de Bender fue puesto en libertad el 20 de junio.

"Overclockwise" fue escrita originalmente para servir como una final de la serie de composición abierta, tanto en la forma en que la temporada 4 episodio de "Las manos del diablo son juguetes ociosos" y la película en la verde inmensidad se produjeron, en caso de que el programa no se renueva. se anunció finalmente el 24 de marzo de 2011 que la serie fue renovada por el canal Comedy Central por una temporada de producción séptimo.

Referencias 

Episodios de Futurama